CZT est un code qui peut faire référence à :
 Carrizo Springs, dans le comté de Dimmit, au Texas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CZT est un sigle qui peut faire référence à :
 Cadmium zinc telluride, (en français, tellurure de cadmium-zinc), un alliage à base de cadmium, de zinc et de tellure.

Code IATA des aéroports